Train à grande vitesse peut faire référence à :

Train à grande vitesse, type de train se déplaçant à plus de 200 km/h,
Train à grande vitesse, titre québécois du film Bullet Train (2022).